Christoph Heinrich von der Goltz ist der Name folgender Personen:

* Christoph Heinrich von der Goltz (Obrist) (1600–1643), schwedischer Obrist
 Christoph Heinrich von der Goltz (Generalleutnant) (1663–1739), deutscher Generalleutnant